Danil Faritovitch Faïzoulline - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Kazan en Russie) est un joueur russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé à l'Ak Bars Kazan, il est sélectionné en troisième ronde, en cinquante-deuxième position par le Neftekhimik Nijnekamsk au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2010. Durant la saison 2013-2014, il fait ses débuts dans la Ligue continentale de hockey avec le Ak Bars Kazan.

Internationale 
Faïzoulline représente la Russie au niveau international. En 2013, il est sélectionné pour les Universiades.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011|| Bars Kazan|| MHL || 52|| 9|| 9|| 18|| 22|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012|| Bars Kazan || MHL || 55|| 17|| 22|| 39|| 10|| 5|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
|rowspan=2| 2012-2013|| Ak Bars Kazan || KHL || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftianik Almetievsk || VHL || 20|| 7|| 4|| 11|| 2|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Bars Kazan || MHL || 30|| 16|| 26|| 42|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2| 2013-2014|| Ak Bars Kazan || KHL || 11|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftianik Almetievsk || VHL || 18|| 7|| 7|| 14|| 4|| 5|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 2013-2014|| Bars Kazan || MHL || 15|| 12|| 10|| 22|| 12|| 10|| 3|| 1|| 4|| 6
|-
|rowspan=2| 2014-2015|| Bars Kazan || VHL || 27|| 6|| 11|| 17|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftianik Almetievsk || VHL || 8|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=3| 2015-2016|| Amour Khabarovsk || KHL || 36|| 6|| 4|| 10|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Bars Kazan || VHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftianik Almetievsk || VHL || 7|| 5|| 3|| 8|| 0|| 15|| 5|| 2|| 7|| 4
|-
|rowspan=2| 2016-2017|| Avangard Omsk || KHL || 13|| 0|| 4|| 4|| 4|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| Saryarka Karaganda || VHL || 11|| 2|| 5|| 7|| 4|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2017-2018|| Avangard Omsk || KHL || 36|| 4|| 8|| 12|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2018-2019|| Amour Khabarovsk || KHL || 44|| 11|| 8|| 19|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| Amour Khabarovsk || KHL || 51|| 4|| 13|| 17|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Amour Khabarovsk || KHL || 27|| 1|| 5|| 6|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| Amour Khabarovsk || KHL || 46|| 7|| 9|| 16|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023|| Admiral Vladivostok || KHL ||

Au niveau international 

|-
| 2011-2012 || align="left"|Challenge d'Asie U20 || 4 || 6 || 7 || 13 || 0 || align="left"| Médaille d'or
|-
| 2013 || align="left"|Universiade || 6 || 1 || 3 || 4 || 2 || align="left"| Médaille de bronze

Références 

Naissance à Kazan
Naissance en décembre 1993
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Neftianik Almetievsk
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Saryarka Karaganda
Choix de repêchage du Neftekhimik Nijnekamsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Admiral Vladivostok